You Know My Name (engl. Du kennst meinen Namen) bezeichnet

das Titellied des James-Bond-Films Casino Royale gesungen von Chris Cornell, siehe You Know My Name
ein Lied der Beatles, erschienen als B-Seite der Single Let It Be, siehe You Know My Name (Look Up the Number)
den Originaltitel eines US-amerikanischen Fernsehwesterns aus dem Jahr 1999 mit Sam Elliott, siehe Die Gesetzlosen